«Manuel Robles» - conjunto del nombre propio Manuel y el apellido Robles - puede referirse a:

El nombre de Manuel Robles puede referirse a:

 Manuel Robles Águila (1959-), jugador de tenis de mesa adaptado español.  
 Manuel Robles Aranguiz (1884-1982), sindicalista y político español.
 Manuel Robles Delgado (1953-), político español del PSOE.
 Manuel Robles Gutiérrez (1780-1837), violinista chileno, autor del primer himno nacional chileno.
 Manuel de Robles Lorenzana (s. XVIII), gobernador del Paraguay (1707-1712).
 Carlos Manuel Robles Mella (1952-), árbitro de fútbol chileno.
 Manuel Robles Pezuela (1817-1862), político y militar mexicano.
 Manuel Robles Rojas (1???-1970), atleta español, plusmarquista (1929) de triple salto.